

Film, anime, theater en televisie  
 Lucky Star (televisiekanaal), een Brits televisiekanaal
 The Lucky Star (1899), een Engelse operakomedie uit 1899 van componist Ivan Caryll
 Lucky Star (1929), een Amerikaanse film uit 1929
 The Lucky Star (1980), een Canadees filmdrama uit 1980
 Lucky Star (anime), een Japanse anime uit 2007
 Lucky Star (2013), een Indiase film uit 2013

Literatuur 
 Lucky Starr (serie), een jeugdserie van sciencefictionverhalen uit de jaren 1950 geschreven door Isaac Asimov
 Lucky Star (roman), een roman uit 2007 geschreven door Cathy Cassidy

Muziek

Artiesten 
 Lucky Star (Italiaanse band), een Italiaanse meidengroep
 Lucky Starr (zanger), artiestennaam van de Australische popzanger Leslie Morrison

Albums 
 Lucky Star (Daniel Siegert), een album van Daniel Siegert uit 2004

Liederen 
 Lucky star (The Cats), single van The Cats uit 1977
 Lucky star (Snowy White), lied van de elpee White flames van Snowy White uit 1984
 Lucky Star (Madonna), lied van Madonna uit 1984
 Lucky Star (Basement Jaxx), een lied van Basement Jaxx uit 2003
 Lucky Star (Johnson & Häggkvist), een lied van Johnson & Häggkvist uit 2008, geschreven door Andreas Johnson en Carola Häggkvist
 Lucky Star (Gene Vincent), een lied van Gene Vincent uit 1961
 Lucky Star (Superfunk), een lied van Superfunk met Ron Carroll uit 2000
 Lucky Star (Shinee), een lied van Shinee uit 2014
 Lucky Star (The Legends), een single van de Zweedse band The Legends uit 2006

Overig 
 Lucky Star (cruiseschip), een cruiseschip van Epirotiki tussen 1993 en 1999, dat erna verderging onder de naam Apollon